Spence kan som auktorsförkortning betyda:

 John R. Spence
 William Spence
 Magnus Spence

Robotskapade auktorsförkortningar